Алекшупитский водопад () — водопад в Латвии на реке . Находится в городе Кулдига Кулдигского края. Высота — 4,15 м, ширина — 8 м, расход — 2 м³/с.

Является самым высоким водопадом в Курземе, вторым по высоте в стране. Над водопадом расположен мост, а также мельничная плотина.

Считается, что он был построен в XIII веке вместе с замком. В XVII веке он был укреплён для того, чтобы вращалось колесо, которое приводило в действие первую в Курземе бумажную мельницу.

Примечания 

Бассейн Венты
Водопады Латвии
Водные объекты Кулдигского края
География Кулдиги